Мала́га — испанское десертное вино из винограда, выращенного в андалусийской провинции Малага, в частности, в окрестностях города и гор с одноимённым названием. Статус марочного вина () «малага» был зарегистрирован 8 сентября 1933 года. В Малаге открыт Музей вина, экспозиция которого освещает винодельческие традиции провинции.

Вино малага имеет древние традиции: античные виноделы выпаривали сусло на открытом огне и хранили его в амфорах, выставленных на солнце на террасах. Малагу умели изготовлять ещё иберы, а в течение нескольких столетий после 201 года до н. э., когда римляне вытеснили карфагенян, местные андалусийские вина поставлялись в Рим.

Малага обладает маслянистым, полным тягучим и сладким вкусом с нюансами карамели и небольшой горечью. Специфическая особенность вкуса малаги — уваренные и пригорело-смолистые тона, которые в процессе выдержки обогащаются оттенками чернослива и кофе. Своеобразие смолистого аромата и букета малаги состоит в приятных токайских и мадерных оттенках, хорошо сочетающихся с альдегидо-фурфурольными и карамельными тонами жжёного сахара. Малага имеет тусклый цвет от светло-жёлтого до тёмно-янтарного с преобладанием жёлто-коричневых и каштановых оттенков. Вино малага бывает: по вкусу — сухим, натурально сладким, ликёр (с добавлением алкоголя); по цвету — от золотисто-янтарного до чёрного; по степени созревания — молодым и выдержанным; с ароматами — фруктов и цветов.

Для марочных вин малаги используют следующие сорта винограда: Педро Хименес, москатель, в меньшем количестве мальвазия и альбильо. Созревший виноград на сладкую малагу оставляют ещё на несколько дней увяливаться на кустах на солнце для того, чтобы повысить сахаристость сусла, а собранный виноград увяливают на солнечных площадках на круглых циновках по 11-12 кг гроздей. Купажируются три вида: самотёк, сусло первого давления и сусло второго давления. Сусло-самотёк получается стеканием сока спелого винограда в специальных ситах без механического давления. Испанцы называют его «слезой» (). Другой тип сусла — середина (): виноград бережно давят после того, как стекло сусло-самотёк. Последний получается путём отжима остаточной массы. Брожение всех трёх типов сусла происходит отдельно и разными способами.

Малага классифицируется:
 по содержанию спирта;
 по способу винификации;
 по сроку созревания;
 по цвету;
 по содержанию сахара.

По содержанию спирта:
 природно-сладкие (не более 13%);
 ликёрные (от 15% до 22%).

По способу винификации:
 вина природно-сладкие;
 вина «маэстро»;
 вина «тиерно».

По сроку созревания в бочках из американского дуба:
 «Málaga Pálibo» — до 6 месяцев,
 «Málaga» — от 6 до 24 месяцев созревания;
 «Málaga Noble» — от 2 до 3 лет;
 «Málaga Añejo» — от 3 до 5 лет;
 «Malaga Trasañejo» — более 5 лет созревания.

По цвету:
 «Dorado o Golden» — золотое, десертное вино без добавления сиропа;
 «Rojo dorado o Rot gold» — цвета красного золота, ликёрное вино с добавлением сиропа в размере 5%, подвергнутое выдержке в бочках;
 «Oscuro o Brown» — тёмное или, точнее, коричневое, ликёрное вино с добавлением сиропа в размере от 5% до 10%, подвергнутое выдержке в бочках;
 «Color» — цветное, при созревании добавлено от 10% до 15% сиропа, выдержанное в бочках;
 Negro o Dulkel" — чёрное, ликёрное вино с добавлением более 15% сиропа, выдержанное в бочках.
 
По сахару:
 «Dry Pale o Pale Dry» — вино с содержанием сахара не выше 45 г/л;
 «Pale Cream» — с содержанием сахара выше 45 г/л;
 «Dulse Crema o Cream» — сладкое, содержание сахара от 100 до 140 г/л;
 «Sweet» — с содержанием сахара выше 140 г/л.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 В. А. Герасимова, Е. С. Белокурова, А. А. Вытовтов. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учебник для вузов
 vinomalaga.com

Десертные вина
Вина Испании
Белые вина
Андалусская кухня
Культура Малаги